

Események
 i. e. 1785: a második átmeneti kor kezdete
 i. e. 1750 körül: a kassúk (kassziták) hegyvidéki népe Gandes vezetésével államot alapít Mezopotámiában
 i. e. 1780 körül: Az egyiptomiak tengeri expedíciót indítottak Szomália és Dél-Arábia vidékére.
 i. e. 1792: Hammurapi lett az Óbabiloni Birodalom királya.
 Árja törzsek Közép-Ázsiából benyomulnak Indiába, védikus kor kezdete, kasztrendszer, brahmanizmus vallása.

Fontosabb személyek

Uralkodók 
 Óbabiloni Birodalom: I. babiloni dinasztia
 Egyiptom: XIII. dinasztia
 Mári: Zimrí-Lim
 Hettiták: Hettita uralkodók

Találmányok, felfedezések 
 Tízes számrendszer Krétán.

Évtizedek és évek
Az időszámításunk előtti 18. század i. e. 1800-tól i. e. 1701-ig tart.

-82